A telep szó jelenthet települést. Ezen kívül tulajdonnévként a következőket is jelentheti:
 Telep, község Szlovákiában a Besztercebányai kerületben, a Poltári járásban
 Telep, Újvidék egyik kerülete

További jelentései 
telep (kémiai áramforrás). Lásd szárazelem, akkumulátor.
telep (biológia): gombák, baktériumok élő, összefüggő együttese)